BKS Lechia Gdańsk (de l'acrònim en polonès de Budowlany Klub Sportowy), club de futbol de la ciutat de Gdańsk (Polònia)
 B. K. S. Iyengar (acrònim de Bellur Krishnamachar Sundararaja), mestre de ioga de l'Índia
 Teoria BKS (de l'acrònim de Bohr-Kramers-Slater), interpretació quàntica de la interacció entre matèria i radiació
 BKS també és el codi a la Borsa de Nova York de Barnes & Noble, empresa de venda de llibres dels Estats Units
 Bks. (del seu nom en anglès Barracks) també és una abreviatura de caserna, edifici destinat a l'allotjament de tropes